Johann Hammann ist der Name folgender Personen:

* Johann Hammann (Drucker) (auch Johannes Hammann), deutscher Drucker und Verleger 
 Johann Wolfgang Hammann (1713–1785), deutscher Hütten- und Porzellanunternehmer

Siehe auch:
 Johann Hamann